Appiano Gentile, een gemeente in de Italiaanse provincie Como (regio Lombardije)
 Appiano sulla Strada del Vino, een gemeente in de Italiaanse provincie Bozen-Zuid-Tirol (regio Trentino-Zuid-Tirol)